

Astronomia 
 1967 Menzel –  asteroide della fascia principale
 Cratere Menzel  – cratere lunare di 3,44 km situato nella parte nord-orientale della faccia visibile della Luna

Geografia 
 El Menzel – città del Marocco, nella provincia di Sefrou, nella regione di Fès-Meknès

Persone 
 Adolph von Menzel (1815-1905) – pittore tedesco 
 Donald Menzel (1901-1976) – astronomo statunitense
 Idina Menzel (1971) – attrice, cantante e musicista statunitense
 Jeffrey Menzel (1988) – pallavolista statunitense
 Jiří Menzel (1938-2020) – regista ceco
 Roderich Menzel (1907-1987) – tennista tedesco